Canada
Amherst – città della Nuova Scozia
 Stati Uniti d'America
 Amherst – census-designated place statunitense situato nella contea di Phillips in Colorado, 
Amherst – città della contea di Marshall, Dakota del Sud
Amherst – città della contea di Hancock, Maine
Amherst – comune della contea di Hampshire, Massachusetts
Amherst – villaggio della contea di Buffalo, Nebraska
Amherst – comune della contea di Hillsborough, New Hampshire
Amherst – città della contea di Erie, New York
Amherst – città della contea di Lorain, Ohio
Amherst – città della contea di Lamb, Texas
Amherst– capoluogo della contea di Amherst, Virginia
Amherst – città della contea di Portage, Wisconsin